Андре́ Мюффа́н (; , Сен-Бриё — 1 марта , Париж) — французский шахматист; международный мастер (1951). 

Первых успехов добился в 1914; победитель чемпионата кафе «Режанс», в турнире четырёх занял 3-е место (1—2-е — А. Алехин и Ф. Маршалл). В 1920 сыграл вничью матч с Б. Костичем — 1 : 1. Чемпион Парижа (1922). Международный турнир в Маргите (1923) — 2—5-е место (с А. Алехиным, Е. Боголюбовым, Р. Мичеллом). В чемпионате Франции (1923) — 2-е место. В составе команды Франции участник четырёх Олимпиад (1927, 1928, 1935 и 1956) и матча СССР — Франция (1954).

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Франции